Эдвард Соджа (; 4 мая 1940, Нью-Йорк — 2 ноября  2015, Лос-Анджелес) — американский географ и урбанист.

Биография 
Родился в семье польских эмигрантов.

Получил степень бакалавра в Хантерском колледже, а в 1961 году степень магистра в Висконсинском университете. В 1967 году получил докторскую степень по географии в Сиракузском университете.

Свою преподавательскую деятельность начал в качестве ассистента профессора в Северо-Западном университете.
Являлся приглашенным профессором  Лондонской школы экономики
.

Память 
Школа связей с общественностью им. Лускина при  Калифорнийском университете учредила именную стипендию памяти Эдварда Соджа.

Награды 
За свои заслуги перед наукой был отмечен следующими наградами:
 2013 — премия Ассоциации американских географов
 2015 — Премия Вотрена Люда, называемая «Нобелевской премией по географии»

Основной вклад в науку 
Соджа сформулировал шесть дискурсов, в которых анализируется постметрополис (новый этап развития городов) в теории урбанизации:
 Существование городской гибкости: параллельное развитие процессов деиндустриализации и .
 Развитие космополитизма: глобализация городского капитала, труда и культуры, создание новой иерархии городов, формирование мировых городов.
 Создание экзополиса: внешнего города с пригородами, городских деревень, технополиса, метроплекса, 100-мильного города.
 Развитие метрополярности: рост социального неравенства и возникновение новых видов социальной стратификации.
 Расширение концепции города-крепости (представленной в книге ): патрулирование и охрана города с помощью высокотехнологичной полиции.
 Расширение концепции Симсити (представленной в урбанистическом симуляторе SimCity): влияние киберпространства в повседневной жизни, электронное поколение, имитация сверхурбанизма в реальной жизни.

Библиография 
 Сойя Э. У. Постметрополис. Критические исследования городов и регионов// Логос. — 2003. — N6(40) — С.133-150 (англ. Postmetropolis: Critical Studies of Cities and Regions, 2000)
 Сойя Э. У. Дигитальные сообщества, Сим-сити и гиперреальность повседневной жизни // Proect International. 15. Март 2007. С. 127—141.
 Сойя Э. У. Как писать о городе с точки зрения пространства?// Логос. — 2008. — N3. — С.130-140 (англ. Writing the city spatially, 2003)
 Soja E.W. The Geography of Modernization in Kenya. — Syracuse University Press, 1968
 Soja E.W. Postmodern Geographies: The Reassertion of Space in Critical Social Theory. London: Verso Press, 1989
 Soja E.W. Six Discourses on the Postmetropolis  British Sociological Association, Leicester, April 12, 1995
 The City: Los Angeles and Urban Theory at the End of the Twentieth Century/ eds. Scott A.J., Soja E.W. — Berkeley: University of California Press. 1996.
 Soja E.W. Thirdspace: Journeys to Los Angeles and Other Real-and-Imagined Places. Oxford: Basil Blackwell. 1996
 Soja E.W. Regional urbanization and the end of the metropolis era// The new Blackwell companion to the city / eds. Bridge G., Watson S. — Wiley-Blackwell, 2011, — ISBN 978-1-4051-8981-1
 Soja E.W. The new regionalism: A conversation with Edward Soja. Interview by R. Ehrenfurt. Critical Planning 9, 2002 — pp. 5-12
 Soja E.W. Taking space personally// The Spatial Turn: Interdisciplinary Perspectives/ed. B.Warf., S.Arias. — New York and London: Routledge, 2008 — pp. 11-34
 Soja E.W., Kanai J.M. The urbanization of the world//The Endless City/ ed. R.Burdett., D.Sudjic. — New York and London: Phaidon, 2008 — pp. 54-69
 Soja E.W. Regional planning and development theories. In The International Encyclopedia of Human Geography, ed. N. Thrift and R. Kitchin. Amsterdam: Elsevier, 2009 — pp. 259—270
 Soja E.W. The city and spatial justice// Justice spatiale/ Spatial Justice, N1 September 2009.
 Soja E.W. Seeking Spatial Justice. — Minneapolis: University of Minnesota Press. 2010
 Soja E.W. Towards a regional democracy?//Métropolitiques, March 2011
 Soja E.W. Spatial Justice and the Right to the City: an Interview with Edward Soja// Justice spatiale/ Spatial Justice, N3 March 2011
 Soja E.W. My Los Angeles: From Urban Restructuring to Regional Urbanization. — Berkeley: University of California Press. 2014.

Примечания 

Урбанизм
Лауреаты премии Вотрена Люда

Выпускники Сиракьюсского университета
Преподаватели Лондонской школы экономики
Преподаватели Школы общественных связей Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе
Преподаватели Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе